Chłodne Włóki [ˈxwɔdnɛ ˈvwuki] est un village polonais de la gmina de Krynki dans le powiat de Sokółka et dans la voïvodie de Podlachie.

Notes et références 

Village dans la voïvodie de Podlachie
Powiat de Sokółka